Karl Arnold (1901–1958) német politikus
Karl Arnold (1940–2012) német súlyemelő, olimpikon